Олденбург () може да се отнася за:

 Олденбург, град в Германия
 Олденбург (район)
 Графство Олденбург
 Херцогство Олденбург
 Велико херцогство Олденбург
 Свободна държава Олденбург
 Дом Олденбург
 Олденбург (кораб)